Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1993 vond plaats in Leeuwarden van 7 tot en met 16 juli 1993. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 11 juli. Karen van Lith werd voor de achtste maal kampioen. Zij behaalde in het toernooi 15 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 2 punten voor nummer 2 Jacqueline Schouten, die in de achtste ronde Erna Wanders in een aanvalspartij versloeg en in de laatste ronde in 12 zetten met van Lith remiseerde. Op de derde plaats met 11 punten eindigde Marijke Nicolai die in de laatste ronde in 20 zetten met Erna Wanders remiseerde.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1993
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Leeuwarden